Heartkill  — EP норвежской певицы Туне Дамли, выпущенный в Норвегии 20 января 2014 года лейблом Eccentric Music.

Список композиций

Позиции в чартах

История релизов

Ссылки 
 Tone Damli на Discogs
 Рецензия на сайте vg.no

Альбомы Туне Дамли